В битве при Пренцлау или капитуляции Пренцлау 28 октября 1806 года две дивизии французской кавалерии и часть пехоты под командованием маршала Иоахима Мюрата перехватили отступающий прусский корпус под командованием Фридриха Луи, принца Гогенлоэ-Ингельфингенского. В этом сражении времен войны Четвертой коалиции Гогенлоэ сдал все свои силы Мюрату после нескольких боев и перемирия. Пренцлау расположен примерно в 90 километрах к северу от Берлина в земле Бранденбург.

После катастрофического поражения в битве при Йене-Ауэрштедте 14 октября прусские войска бежали на север к реке Эльбе, преследуемые победоносной армией императора Франции Наполеона I. Пруссаки пересекли Эльбу у Магдебурга и двинулись на северо-восток, пытаясь достичь безопасности за рекой Одер. Часть наполеоновской армии двинулась на восток, чтобы захватить Берлин, а остальная часть последовала за отступающими пруссаками. Из Берлина Мюрат двинулся на север со своей кавалерией, пытаясь преследовать Гогенлоэ.

После нескольких столкновений 26 и 27 октября Мюрат прибыл в Пренцлау по пятам корпуса Гогенлоэ. Произошел бой, в ходе которого несколько прусских частей попали в плен или были разбиты на куски. Затем Мюрат блефом заставил деморализованного Гогенлоэ сдать весь свой корпус, заявив, что пруссаки окружены превосходящими силами. На самом деле, кроме бригады пехоты, в окрестностях находилась только кавалерия Мюрата. В последующие дни французы заставили сдаться еще несколько прусских войск и крепостей. Обнаружив, что путь на северо-восток закрыт, второй корпус отступающих пруссаков под командованием Гебхарда Леберехта фон Блюхера направился на северо-запад к Любеку.

Предпосылки

Йена и Ауэрштедт 
8 октября 1806 года 180-тысячная армия Наполеона вторглась в курфюршество Саксония через Франконский лес. Его войска были сосредоточены в батальонном квадрате, состоящем из трех колонн по два армейских корпуса в каждой, плюс императорская гвардия, кавалерийский резерв и баварский контингент.

Против французской армии выступили три полунезависимые прусско-саксонские армии, первая под командованием фельдмаршала Карла Вильгельма Фердинанда, герцога Брауншвейгского, вторая под командованием генерала пехоты Фридриха Луи, принца Гогенлоэ-Ингельфингенского, и третья под командованием генерала пехоты Эрнста фон Рюхеля и генерал-лейтенанта Блюхера. Брауншвейг занимал позицию у Эрфурта в центре. Гогенлоэ занял позицию у Рудольштадта на востоке, а генерал-майор Богислав Фридрих Эмануэль фон Тауэнцин — у Хофа. Рюхель находился в Готе, а Блюхер удерживал Айзенах на западном конце линии с дивизией генерала Карла Августа, великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского у Мейнингена и генерала Кристиана Людвига фон Виннинга у Фаха. Резерв Евгения Фредерика Генриха, герцога Вюртембергского, находился далеко на севере у Магдебурга.

I корпус маршала Жана-Батиста Бернадота и кавалерия Мюрата разгромили дивизию Тауэнцина в битве при Шлайце. На следующий день V корпус маршала Жана Ланна разгромил дивизию принца Луи Фердинанда Прусского численностью 8300 человек в битве при Заальфельде, где молодой принц был убит. 12 октября Наполеон повернул свой батальон Карре влево, чтобы вступить в бой со своими врагами. Перед лицом этой угрозы Брунсвик решил направить главную армию на север от Веймара до Мерзебурга, в то время как Гогенлоэ защищал свой фланг у Йены. Рюхель находился в Веймаре, ожидая возвращения Сакса-Веймара со своей дивизией. Двойное сражение при Йене и Ауэрштедте произошло 14 октября: 96 000 наполеоновских войск атаковали Гогенлоэ и 53 000 Рюхеля в Йене, а 49 800 войск Брауншвейга столкнулись с 26 000-ным III корпусом маршала Луи Даву в Ауэрштедте. Прусские армии были разбиты и вытеснены с обоих полей сражений. Армия Брунсвика потеряла 13 000 человек убитыми и 115 артиллерийских орудий, а потери Гогенлоэ и Рюхеля могли достигать 25 000 человек.

Отступление к западу от Эльбы 
При капитуляции Эрфурта 16 октября более 10 000 пруссаков сложили оружие в первой из серии позорных капитуляций. Корпуса Саксен-Веймар и Виннинг численностью 12 000 человек пропустили Йену-Ауэрштедт и остались невредимыми, направившись на север через Бад-Лангензальц. Раненный в оба глаза при Ауэрштадте, Брунсвик умер 10 ноября в Альтоне под Гамбургом. Рюхель, опасно раненный под Йеной, бежал в Польшу и позже выздоровел. Заполнить пробел в командовании смогли Гогенлоэ, генерал пехоты Фридрих Адольф, граф фон Калькройт и Блюхер, которые повели значительные части пруссаков из Нордхаузена через горы Гарц в Гальберштадт и Кведлинбург. Эти колонны энергично преследовал IV корпус маршала Николя Сульта с драгунами генерала дивизии Луи Мишеля Антуана Сахука. 17 октября Бернадот нанес тяжелые потери резерву Евгения Вюртембергского в битве при Галле.

К 20 октября Хоэнлоэ и оставшиеся в живых бойцы резерва достигли Магдебурга. Калькрейт переправился через Эльбу у Тангермюнде, после чего передал командование, чтобы занять новый пост в Польше. Блюхер находился к востоку от Брауншвейга и маршировал к Эльбе, а Саксен-Веймар на день отстал от него у Зальцгиттера. 20-го числа Сульт и Мюрат прибыли в Магдебург. Мюрат послал своего начальника штаба Огюстена Даниэля Бельяра потребовать капитуляции, на что Гогенлоэ ответил отказом. Однако пруссаки по глупости позволили Бельяру войти в город без повязки. Он доложил Мюрату, что основные силы Гогенлоэ все еще находятся в городе и что царит большое смятение. Даву захватил Виттенберг 20-го числа, причем местные жители помогли его войскам потушить пожар и предотвратить взрыв порохового склада. В результате 140 000 фунтов пороха и ценная переправа через реку Эльба перешли в руки французов. Ланн захватил второй плацдарм в Дессау.

Отступление к востоку от Эльбы 
Оставив VI корпус маршала Мишеля Нея для начала осады Магдебурга, Наполеон приказал своему правому крылу направиться на Берлин. Французский император нашел время нанести благоговейный визит к могиле Фридриха Великого в Потсдаме. Несмотря на свое уважение к прусскому королю, Наполеон украл шпагу Фридриха и другие трофеи. Французское правое крыло состояло из корпуса Даву, корпуса Ланна, VII корпуса маршала Пьера Ожеро и 1-й кирасирской дивизии Мюрата под командованием генерала дивизии Этьена Мари Антуана Шампьона де Нансути, 2-й кирасирской дивизии под командованием генерала дивизии Жана-Жозефа Анжа д’Опуля. и 3-й драгунской дивизии под командованием дивизионного генерала Марка Антуана де Бомона. 2-я драгунская дивизия генерала дивизии Эммануэля Груши отставала от общего войска и шла позади них. Бернадот, Сульт и 4-я драгунская дивизия Саука сформировали левое крыло. 1-я драгунская дивизия Луи Клейна была разделена между оказанием помощи Нею и патрулированием линий связи. Смит предоставил номера кавалерийских дивизий.

По приказу короля Пруссии Фридриха Вильгельма III идти к Одеру корпус Гогенлоэ выступил из Магдебурга утром 21 октября. Он усилил гарнизон 9000 человек, но в беспорядке другие части и 39 полевых орудий остались в крепости, так что 25000 человек остались позади. В тот же вечер Гогенлоэ достиг Бурга, где собрал колонну Калькройта. Его основные силы прибыли в Гентин вечером 22-го и в Ратенов с наступлением темноты 23-го. Чтобы лучше кормить свои войска, он разделил свое командование на несколько колонн.

24-го числа Блюхер переправился через Эльбу в Зандау, а Саксен-Веймар переправился туда после того, как обманул Сульта, заставив его поверить, что он направляется в Магдебург. Во время операции оберст Людвиг Йорк фон Вартенбург успешно провел арьергардные бои у Альтенцауна 26-го числа. Как только колонна благополучно оказалась на восточном берегу Эльбы, Саксен-Веймар сменил командование Виннингом. Гогенлоэ прибыл в Нойштадт 24-го числа. Он отправил генерал-майора Кристиана Людвига Шиммельпфеннига к Фербеллину, между Нойштадтом и Ораниенбургом, к месту битвы 1675 года. Задача Шиммельпфеннига заключалась в том, чтобы прикрыть свой правый фланг и не дать французам помешать маршу основных сил на Щецин (Штеттин) на Одере. Гогенлоэ передал Блюхеру командование своим арьергардом.

Битва

Итоги

Портреты

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Конфликты 1806 года
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Пруссии
Сражения Франции
Октябрь 1806 года